Emilio García Gómez (1905-1995), lingüista expert en àrab i polític espanyol.
 Emilio García Martínez més conegut com a Emilín (1912-1977), futbolista espanyol.
 Emilio García (artista) artista català.
 Emilio García García sindicalista asturià.